Termin M99 ima više značenja.

 Etorfin, veterinarski trankvilajzer
 Mesje 99, spiralna galaksija